

Geografia 
 Moravia – regione della Repubblica Ceca 
 Moravia Meridionale – regione (kraj) della Repubblica Ceca
 Moravia-Slesia – regione (kraj) della Repubblica Ceca
Grande Moravia – stato europeo del IX secolo
Cantone di Moravia – cantone della Costa Rica
 Protettorato di Boemia e Moravia – protettorato della Germania nazista all'epoca della seconda guerra mondiale
Moravia – città della Contea di Appanoose, Iowa
 Moravia – città della Contea di Cayuga, New York

Persone 
 Alberto Moravia – scrittore italiano
 Sergio Moravia – filosofo italiano

Altro 
 1901 Moravia – asteroide della fascia principale